Данный список является списком видов млекопитающих, обитающих на территории  Британских Виргинских островах. Из 21 указанных в таблице видов 0 находятся в критическом положении, 0 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 0 близки к угрожающего состояния.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>
</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Британские Виргинские острова
Британские Виргинские Острова